

Sigle 
 Reverse Polish notation, notazione polacca inversa

Codici 
 RPN – codice aeroportuale IATA del Rosh Pina Airport (Israele)